

Patronyme 

 Adolf Brand  (1874-1945), écrivain allemand, anarchiste, militant pour les droits des homosexuels.
 Barbara Brand, actrice française.
 Charles-Amarin Brand (1920-2013), évêque, puis archevêque de Strasbourg.
 Christian Hilfgott Brand (1695-1756), peintre allemand.
 Christianna Brand (1907-1988), auteur anglais de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse.
 Colette Brand (née en 1967), skieuse acrobatique suisse.
 Cindy Brand (née en 1994), chanteuse française germanophone.
 Dionne Brand (née en 1973), romancière et documentariste canadienne.
 Dollar Brand (né en 1934), pianiste et compositeur de jazz.
 Elton Brand (né en 1979), joueur de basket-ball américain.
 Esther Brand (1922-2015), athlète sud-africaine, spécialiste du saut en hauteur ;
 Friedrich August Brand (1735-1806), peintre et graveur autrichien ;
 Gerry Brand (1906-1996), joueur de rugby sud-africain.
 Hansi Brand (1912-2000), membre du Comité d'aide et de sauvetage, épouse de Joel Brand ;
 Heather Brand (née en 1992), nageuse zimbabwéenne.
 Heiner Brand (né en 1952), entraîneur allemand de Handball.
 Heinz Brand, homme politique suisse.
 
 Joel Brand (1906 ou 1907–1964), membre du Comité d'aide et de sauvetage, époux de Hansi Brand ;
 Johann Christian Brand (1722-1795), peintre et graveur autrichien.
 Lucinda Brand (1989-),  coureuse cycliste néerlandaise.
 Johannes Henricus Brand (1823-1888), chef d'état sud-africain.
 Jolene Brand (1934-), actrice américaine ;  
 Katy Brand (1979-), actrice britannique ;  
 Kurt Brand (1917-1991), écrivain de science-fiction allemand.
 Max Brand (1892-1944), écrivain américain, auteur de roman policier et de roman western.
 Neil Brand, musicien britannique
 Neville Brand (1920-1992), acteur américain.
 Ralph Brand (1936-), joueur et entraîneur écossais de football.
  (né en 1940), receveur de baseball professionnel américain.
 Russell Brand (né en 1975), comédien anglais.
 Sam Brand (né en 1991), coureur cycliste britannique.
 Steffen Brand (né en 1965), athlète allemand.
 Steven Brand (1969-) acteur écossais.
 Stewart Brand (né en 1938), auteur américain.
 Tim Brand (né en 1998), joueur australien de hockey sur gazon.
 Vance DeVoe Brand (né en 1931), astronaute américain.

Personnage de fiction 
 Gala Brand, personnage de l'univers James Bond.
 Abigail Brand, super-héros féminin de Marvel comics.
 Brand est un personnage tiré du jeu vidéo League of Legends.

Toponyme 

 Brand, une commune allemande de l'arrondissement de Tirschenreuth, en Bavière ;
 Brand, une commune autrichienne du district de Bludenz, en Vorarlberg ;
 Brand, un lieu-dit de la commune de Turckheim, en Alsace, produisant un vin blanc, le brand ;
 Brand, un hameau de la commune néerlandaise de Nuth; 
 Rue Joseph Brand à Bruxelles.

Autres lieux 
 Brand-Erbisdorf, ville allemande ;
 Brand-Laaben, commune autrichienne ;
 Brand-Nagelberg, bourg autrichien ;
 L'Hyman-Brand Building, bâtiment commercial américain dans le centre-ville d'Aspen, dans le Colorado.

Titre 

 Brand est une pièce de théâtre en cinq actes d'Henrik Ibsen.

Autres 
 Brand est un personnage secondaire de l'œuvre de J. R. R. Tolkien.
 Brand d'arçon
 Brand signifie marque en anglais, et se retrouve par exemple dans le nom de la société Ayam Brand.

Patronyme anglais